Westerveld puede hacer referencia a 

Localidades:
Westerveld, municipio de los Países Bajos.

Personas:
Sander Westerveld, futbolista neerlandés.